Le terme thazard est un nom vernaculaire désignant plusieurs espèces de poissons apparentés aux maquereaux. Ils sont en effet pour la plupart de la famille des Scombridés, sauf Aprion virescens qui est classé dans la famille des lutjanidés ainsi que Schedophilus maculatus classé dans les centrolophidés.

Liste des espèces appelées « thazard » 

 Thazard (dit aussi  «  » à La Réunion) : Acanthocybium solandri ; Aprion virescens
 Thazard atlantique : Scomberomorus maculatus ; Scomberomorus regalis ; Schedophilus maculatus 
 Thazard australien : Scomberomorus munroi
 Thazard barré : Scomberomorus cavalla
 thazard-bâtard : Acanthocybium solandri 
 Thazard blanc : Scomberomorus maculatus ; Scomberomorus tritor
 Thazard cirrus : Scomberomorus lineolatus
 Thazard coréen : Scomberomorus koreanus
 Thazard de Monterey : Scomberomorus concolor
 Thazard du Queensland : Scomberomorus queenslandicus
 Thazard franc : Scomberomorus regalis ; Scomberomorus brasiliensis
 Thazard Kanadi : Scomberomorus plurilineatus
 Thazard-kusara : Grammatorcynus bilineatus
 Thazard nébuleux : Scomberomorus sinensis
 Thazard noir : Acanthocybium solandri
 Thazard oriental : Scomberomorus niphonius
 Thazard papou : Scomberomorus multiradiatus
 Thazard ponctué (Indo-Pacifique) : Scomberomorus guttatus
 Thazard raité : Acanthocybium solandri
 Thazard rayé : Scomberomorus commerson
 Thazard rayé indo-pacifique : Scomberomorus commerson
 Thazard requin : Grammatorcynus bicarinatus
 Thazard sierra : Scomberomorus sierra
 Thazard tacheté du Sud : Scomberomorus brasiliensis ; Scomberomorus maculatus
 Thazard tigre : Scomberomorus semifasciatus

Notes et références

Voir aussi 

Scombridés (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu

tr:Wahoo